Povlsen est un patronyme porté notamment par :
 
 Anders Holch Povlsen (1972-), homme d'affaires danois,
 Flemming Povlsen (1966-), footballeur danois,
  (1915-1996), romancière danoise,
  (1989-), footballeur danois,
  (1958-), journaliste danois,
  (1918-1982), poète et journaliste danois,
  (1949-), homme d'affaires danois.

Homonymie de patronyme danois